Isabel de Austria (en alemán: Elisabeth von Österreich; en francés: Élisabeth d'Autriche; Viena, 5 de julio de 1554-ibidem, 22 de enero de 1592) fue una archiduquesa de Austria, hija del emperador Maximiliano II del Sacro Imperio Romano Germánico y de María de Austria y Portugal, infanta de España. Fue una princesa católica, considerada una de las mujeres más bellas de su época.

Primeros años 
Nombrada en honor a su abuela materna, la emperatriz del sacro imperio romano germánico Isabel de Portugal al ser la esposa de Carlos I de España, hija del rey Manuel I de Portugal y nieta a su vez de los Reyes Católicos. Fue la quinta hija de los 16 vástagos del matrimonio entre Maximiliano II de Habsburgo y María de Austria y Portugal, y una de los 8 hijos que sobrevivieron a la infancia. Durante su infancia, vivió con su hermana mayor, Ana, y su hermano menor, Matías, en un pabellón en los jardines del recién construido Stallburg, parte del complejo del Palacio Imperial de Hofburg en Viena. Disfrutaron de una infancia protegida y aislada, y fueron criados en la religión católica. Su padre, Maximiliano, la visitaba a menudo e Isabel parece haber sido su hija favorita. Se parecía a él, no solo en apariencia, sino también en carácter.

Con su piel blanca impecable, su largo cabello rubio y en general un físico agraciado, era considerada una gran belleza. También se la consideraba recatada, piadosa y afectuosa, pero ingenua e intensamente inocente, debido a su crianza protegida. Los hermanos de Isabel fueron educados por el escritor y diplomático flamenco Ogier Ghiselin de Busbecq. La curiosa princesa pronto se unió e incluso los eclipsó en sus estudios. Su madre, María, supervisó personalmente la educación religiosa de sus hijas desde su temprana infancia. Isabel quedó impresionada por su homónima, santa Isabel de Hungría y, según los informes, la tomó como modelo.

Muy temprano, alrededor de 1559, se sugirió un enlace entre Isabel y el duque de Orleans, futuro rey Carlos IX de Francia. En 1562, el mariscal de Vieilleville, miembro de la delegación francesa enviada a Viena, después de ver a la princesa de ocho años, exclamó: «¡Majestad, esta es la reina de Francia!». Aunque Vieilleville no tenía derecho a hacer una oferta, el abuelo de Isabel, Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico, parecía interesado: se intercambiaron obsequios y se iniciaron contactos entre las dos cortes. Pese a esto, nadie se molestó en enseñar francés a la joven princesa. Isabel hablaba alemán, español, latín e italiano con fluidez. Sin embargo, aprendió francés con dificultad. 

Solo en 1569, después del fracaso de los planes de matrimonio con los reyes Federico II de Dinamarca y Sebastián I de Portugal, la oferta francesa se consideró seriamente. Catalina de Médici, madre de Carlos, y la corona francesa, inicialmente prefirieron a la hermana mayor de Isabel, Ana. Sin embargo, esta última ya había sido elegida como la nueva esposa de su tío, el rey Felipe II de España.

Matrimonio y reina de Francia 
Isabel se casó por poderes el 22 de octubre de 1570, en la catedral de Espira, en presencia de su tío, el archiduque Fernando de Austria, que representó a Carlos IX. Después de largas celebraciones, el 4 de noviembre salió de Austria acompañada de dignatarios alemanes de alto rango, incluido el arzobispo-elector de Tréveris. Debido al mal tiempo a su llegada a Francia, donde la lluvia constante había hecho intransitables las carreteras, se tomó la decisión de celebrar la boda oficial en la pequeña ciudad fronteriza de Mézières, en Champaña (ahora Charleville-Mézières). Antes de llegar a su destino, Isabel se quedó en Sedán, donde la saludaron los dos hermanos menores de su esposo, Enrique, duque de Anjou, y Francisco, duque de Alençon. Curioso por conocer a su futura esposa, Carlos se vistió como soldado y fue a Sedán, donde se mezcló en la multitud de cortesanos para observarla de incógnito, mientras su hermano, Enrique, le mostraba la arquitectura de la fortaleza de Sedán. Según los informes, Carlos quedó encantado al verla.El 26 de noviembre de 1570, Isabel contrajo matrimonio con el ya rey Carlos IX. La unión tenía el fin de reforzar una alianza Valois-Habsburgo. La ocasión se celebró con gran pompa, a pesar del grave estado de las finanzas francesas. El vestido de novia de la nueva reina era de tela plateada salpicada de perlas y su tiara estaba salpicada de perlas, esmeraldas, diamantes, zafiros y rubíes. 

Debido al difícil viaje y al clima frío, a principios de 1571 Isabel cayó enferma. Dado que la boda tuvo lugar lejos de París, hasta la primavera no se celebró la alianza germano-francesa en la capital, una vez más, con magníficas fiestas. El 25 de marzo de 1571, Isabel fue consagrada como reina de Francia por el arzobispo de Reims en la Basílica de Saint-Denis. La nueva reina entró oficialmente en París cuatro días después, el 29 de marzo para, posteriormente, desaparecer de la vida pública. 

Isabel estaba tan encantada con su marido que, para diversión general, no dudó en besarlo delante de los asistentes a la ceremonia. Sin embargo, Carlos IX ya tenía una amante, Marie Touchet, quien una vez dijo: «La chica alemana no me asusta». Después de un breve enamoramiento de su joven esposa, Carlos IX pronto regresó con su amante, con quien tuvo un hijo bastardo llamado Carlos de Valois-Angulema (1573-1650).

Aún con estos amoríos fuera del matrimonio, la pareja real tuvo una relación cálida y de apoyo. Carlos se dio cuenta de que las formas liberales de la corte francesa podrían conmocionar a Isabel y, junto con su madre, hicieron un esfuerzo por protegerla de sus excesos. Además, Catalina se aseguró de que su nueva nuera quedara al margen de los asuntos de estado.

Vida en la corte 
La reina se sentía sola en la animada y disoluta corte francesa. Una de sus pocas amigas era su cuñada, Margarita de Valois, que no era conocida por su virtud. Isabel, sorprendida por las formas licenciosas de la corte francesa, dedicó su tiempo al trabajo de bordado, la lectura y especialmente a la práctica de obras caritativas y piadosas. Continuó asistiendo a misa dos veces al día y estaba horrorizada por el poco respeto que los cortesanos, supuestamente católicos, mostraban a la religión. Su único acto controvertido fue rechazar las atenciones de los cortesanos y políticos protestantes al negarle a Gaspar de Coligny, el permiso de besarle la mano cuando rindió homenaje a la familia real.

A pesar de su fuerte oposición al protestantismo en Francia, se horrorizó cuando recibió noticias de la masacre del día de San Bartolomé, que comenzó el 24 de agosto de 1572, y que continuó durante varios días después, cuando miles de protestantes franceses fueron asesinados en París. Según Pierre de Brantôme, a la mañana siguiente, sorprendida al enterarse de lo ocurrido por un miembro de su séquito, preguntó si su esposo lo sabía. Cuando le dijeron que no solo lo sabía sino que fue su iniciador, exclamó: "¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos consejeros que le dieron tal consejo? Dios mío, te pido que lo perdones". Luego pidió su libro de horas y comenzó a rezar. Durante esos días, Isabel recibió peticiones para interceder por los inocentes y obtuvo la promesa de salvar la vida de los protestantes extranjeros (especialmente numerosos alemanes). Muy avanzada en el embarazo en ese momento (tenía siete meses), no se regocijó públicamente por tantas muertes, como hicieron otros católicos prominentes.

Dos meses después, el 27 de octubre de 1572, Isabel dio a luz a su primera y única hija, en el Palacio del Louvre. La niña fue bautizada como María Isabel en honor a su abuela, la emperatriz María, y la reina Isabel I de Inglaterra, que eran sus madrinas. En el momento de su nacimiento, la salud de su padre se estaba deteriorando rápidamente, y después de un largo sufrimiento, en el que Isabel le brindó apoyo silencioso y rezó por su recuperación, Carlos IX murió el 30 de mayo de 1574. La reina Isabel lloró «lágrimas tan tiernas y tan secretas», según Pierre de Brantôme, junto a su cama. 

Después de completar el período de luto de 40 días, Isabel, entonces llamada la Reine blanche (la Reina Blanca), ya que, según la costumbre, la viuda del difunto rey de Francia usaba ropa blanca después del período de luto inicial, fue obligada por su padre a volver a Viena. Poco antes, el emperador Maximiliano II le propuso un nuevo matrimonio, esta vez con el hermano y sucesor de su difunto esposo, el rey Enrique III de Francia, a lo que ella, al igual que Enrique, se negó firmemente. Por cartas patentadas con fecha del 21 de noviembre de 1575, Enrique III le dio el condado de La Marche como su dote. Además, recibió el título de duquesa de Berry, y en 1577 obtuvo a cambio los ducados de Auvernia y Borbón. El 28 de agosto de 1575, Isabel visitó a su hija de casi tres años en Amboise por última vez, y el 5 de diciembre dejó París.

Últimos años y muerte 
De vuelta en Viena, Isabel vivió al principio en la residencia de su infancia, Stallburg. El 12 de octubre de 1576, su amado padre Maximiliano II murió, y su hermano, Rodolfo II, lo sucedió como emperador. Su última gran tragedia tuvo lugar el 2 de abril de 1578 cuando murió su hija, de cinco años y medio. Cuando se le hizo una nueva propuesta de matrimonio, esta vez del rey Felipe II de España, después de la muerte de su esposa Ana en 1580, ella se negó nuevamente. Según Brantôme, ella respondió a la oferta con la famosa frase: "Las reinas de Francia no se vuelven a casar" (Les Reines de France ne se remarient point), una vez dicho por Blanca de Navarra, viuda del rey Felipe VI.

En Francia, Busbecq, su antiguo tutor, administró sus propiedades. Isabel construyó una universidad jesuita en Bourges, aunque nunca recibió los ingresos monetarios de sus dominios. A principios de 1580, Isabel compró algunas tierras cerca de Stallburg y fundó el Convento de las Clarisas María, Reina de los Ángeles (Klarissinnenkloster Maria, Königin der Engel), también conocido como el Monasterio de la Reina (Königinkloster). Desde entonces dedicó su vida a seguir el ejemplo del santo patrón de su convento, en el ejercicio de la piedad, el alivio de los pobres y el cuidado de la salud. Incluso las hijas empobrecidas de la nobleza encontraron su apoyo. También financió la restauración de la Capilla de Todos los Santos en Hradčany, Praga, que había sido destruida en un incendio en 1541. Isabel adquirió varias reliquias para su convento. En 1588, obtuvo el consentimiento de su hermano, Maximiliano, como coadjutor de la Orden Teutónica, para que le enviaran algunos de los huesos de Santa Isabel de Hungría, colocados en Marburgo. 

Después de su partida de Francia, Isabel mantuvo una correspondencia regular con su cuñada, la reina Margarita de Navarra, y cuando esta fue excluida del resto de la familia real, puso a su disposición la mitad de los ingresos que recibió de Francia. Brantôme relata que en una ocasión, Isabel le envió a Margarita dos libros (ahora perdidos), escritos por ella: una obra devocional (Sobre la palabra de Dios) y una obra histórica (Sobre los eventos considerables que ocurrieron en Francia en su tiempo).

Isabel murió el 22 de enero de 1592, víctima de pleuresía, y fue enterrada bajo una simple losa de mármol en la iglesia de su convento. En el curso de las reformas joseinistas, el monasterio de la reina se cerró en 1782 para crear la Iglesia de la Ciudad Luterana. Por orden del emperador José II, los restos de Isabel fueron transferidos a una de las criptas debajo de la catedral de San Esteban, en Viena.

En su testamento, Isabel donó dinero no solo a los pobres y enfermos, sino que también incluyó fondos para oraciones por su difunto esposo en la iglesia del convento. Sus libros en español, alemán, francés, italiano y latín de su biblioteca, una serie de obras del predicador jesuita Georg Scherer, un libro de profecías del astrólogo francés Nostradamus escrito en 1571, y la tragedia de Antígona del antiguo poeta griego Sófocles, fueron dejados a su hermano, el emperador Rodolfo II. Su anillo de bodas fue entregado a su otro hermano,

Referencias 

Ernesto.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Reinas consortes de Francia con los Valois
Reinas consortes de Francia del siglo XVI
Reinas consortes de la casa de Habsburgo
Casa de Habsburgo

Nacidos en Viena
Isabel
Fallecidos en Viena
Austríacas del siglo XVI